Легислатура ( - закон, latus - внесен, установлен ; също и лат. legislator — този, който предлага законопроект ) може да има следните значения:

В правото:
 Синоним на парламент (на български, руски). На английски това е наименованието за законодателна власт (legislature). 
 Срок на пълномощието на представителния орган (парламент, муниципален съвет) или изборно длъжностно лице, напр. президент или кмет. 

Федерални държави:
 Членовете на федерации (например, Легислатура на индийските щати).

Източници